Simon de Montfort néven a következő személyeket keresheted:

I. Simon de Montfort (~1025–1087), francia nemes, a következőknek őse
IV. Simon de Montfort, Leicester 5. grófja (1160–1218), francia nemes, aki fontos szerepet játszott a negyedik keresztes hadjáratban és az albigens háborúkban
V. Simon de Montfort, Leicester 6. grófja (1208–1265), IV. Simon de Montfort fia, aki felkelést vezetett III. Henrik angol király ellen
VI. Simon de Montfort (1240-1271), V. Simon de Montfort másodszülött fia